Az 1982-es wimbledoni teniszbajnokság női döntőjét két amerikai játszotta, a győztes Martina Navratilova lett Chris Evert-Lloyd előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Chris Evert-Lloyd (Döntős)
  Tracy Austin (Negyeddöntős)
  Andrea Jaeger (Negyedik kör)
  Hana Mandlíková (Második kör)
  Wendy Turnbull (Negyedik kör)
  Pam Shriver (Negyedik kör)
  Mima Jaušovec (Második kör)

  Sylvia Hanika (Negyedik kör)
  Barbara Potter (Negyeddöntős)
  Bettina Bunge (Elődöntős)
  Billie Jean King (Elődöntős)
  Anne Smith (Negyeddöntős)
  Andrea Leand (Második kör)
  Virginia Ruzici (Negyedik kör)
  Evonne Cawley (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon

1982 a teniszben